Сафи́р Слити́ Тайде́р (, ; 29 февраля 1992, Кастр, Тарн, Франция) — алжирский футболист, полузащитник. Выступал за национальную сборную Алжира.

Карьера 
Сафир начинал свою карьеру в молодёжной команде своего родного города.

В 2008 году он стал игроком молодёжной команды «Гренобля», а в 15 мая 2010 года дебютировал за клуб в высшем дивизионе в матче против «Марселя». Всего за «Гренобль» он провёл двадцать шесть встреч и забил один гол.

В 2011 году, после того как «Гренобль» обанкротился и был отправлен в пятый дивизион, игрок перешёл в «Болонью». В итальянском клубе Тайдер провёл два сезона и привлёк внимание такого клуба, как «Интернационале».

В 2013 году Сафир стал игроком «Интернационале», сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Его дебют за «нерадзурри» состоялся 26 августа в матче против «Дженоа».

6 августа 2014 года отправился в аренду на один сезон в «Саутгемптон» в обмен на Дани Освальдо, но 1 сентября договор аренды был расторгнут.

31 августа 2015 года Тайдер вернулся в «Болонью», клуб взял его в двухлетнюю аренду с опцией выкупа.

22 января 2018 года Тайдер подписал с клубом MLS «Монреаль Импакт» контракт по правилу назначенного игрока на три года, из которых первые два — аренда, с опцией продления ещё на один год. В североамериканской лиге дебютировал 7 марта 2018 года в матче первого тура сезона против «Ванкувер Уайткэпс». 28 апреля 2018 года в матче против «Атланты Юнайтед» забил свой первый гол в MLS. По окончании сезона 2019 «Монреаль Импакт» подписал с Тайдером постоянный двухлетний контракт.

14 октября 2020 года Тайдер перешёл в клуб чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Айн».

Карьера в сборной 
Сафир на юношеском и молодёжном уровнях представлял Францию.

За национальную сборную Алжира он результативно дебютировал 26 марта 2013 года в игре против сборной Бенина.

В июне 2014 года включён тренером Вахидом Халилходжичем в состав сборной для участия в финальном турнире чемпионата мира 2014. На турнире принял участие в двух матчах — игре группового турнира против Бельгии и матче 1/8 финала с Германией.

Дошёл со сборной Алжира до 1/8 финала чемпионата мира в Бразилии.

Личная жизнь 
Отец Сафира — тунисец, а мать — алжирка. Старший брат, Набиль Тайдер, также футболист, предпочёл выступать за сборную Туниса.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Алжира
Футболисты Франции
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Гренобль»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Аль-Айн» Эль-Баха